Чада́ев — фамилия; имеет женскую форму Чадаева. Известные носители:

 Чадаев, Алексей Викторович (род. 1978) — российский журналист и политолог, общественный деятель.
 
 Чадаев, Сергей Николаевич (род. 1987) — российский конькобежец.
 Чадаев, Яков Ермолаевич (1904—1985) — советский государственный деятель, экономист.

Чадаева 
 Чадаева, Алина Яковлевна (род. 1931) — русская писательница, собиратель фольклора, исследователь культур коренных народов русского Севера и Дальнего Востока.

См. также 
 «Капитан Чадаев» — российский дизель-электрический ледокол типа «река-море».
 Чаадаев (значения)